Barbora Krejčíková era la detentrice del titolo, ma è stata battuta al primo turno da Diane Parry.

In finale Iga Świątek ha battuto Coco Gauff con il punteggio di 6-1, 6-3.

Teste di serie 

  Iga Świątek (Campionessa)
  Barbora Krejčíková (primo turno)
  Paula Badosa (terzo turno)
  Maria Sakkarī (secondo turno)
  Anett Kontaveit (primo turno)
  Ons Jabeur (primo turno)
  Aryna Sabalenka (terzo turno)
  Karolína Plíšková (secondo turno)
  Danielle Collins (secondo turno)
  Garbiñe Muguruza (primo turno)
  Jessica Pegula (quarti di finale)
  Emma Raducanu (secondo turno)
  Jeļena Ostapenko (secondo turno)
  Belinda Bencic (terzo turno)
  Viktoryja Azaranka (terzo turno)
  Elena Rybakina (terzo turno)

  Leylah Fernandez (quarti di finale)
  Coco Gauff (finale)
  Simona Halep (secondo turno)
  Dar'ja Kasatkina (semifinale)
  Angelique Kerber (terzo turno)
  Madison Keys (quarto turno)
  Jil Teichmann (quarto turno)
  Tamara Zidanšek (terzo turno)
  Ljudmila Samsonova (primo turno)
  Sorana Cîrstea (secondo turno)
  Amanda Anisimova (quarto turno)
  Camila Giorgi (quarto turno)
  Veronika Kudermetova (quarti di finale)
  Ekaterina Aleksandrova (secondo turno)
  Elise Mertens (quarto turno)
  Petra Kvitová (secondo turno)

Wildcard 

  Tessah Andrianjafitrimo (primo turno)
  Fiona Ferro (primo turno)
  Elsa Jacquemot (secondo turno)
  Léolia Jeanjean (terzo turno)

  Carole Monnet (primo turno) 
  Daria Saville (terzo turno) 
  Harmony Tan (primo turno) 
  Katie Volynets (secondo turno)

Ranking protetto 

  Bianca Andreescu (secondo turno)
  Tatjana Maria (primo turno)

  Taylor Townsend (primo turno)

Qualificate 

  Hailey Baptiste (primo turno, ritirata)
  Irina Bara (primo turno)
  Mirjam Björklund (primo turno)
  Ysaline Bonaventure (primo turno)
  Cristina Bucșa (primo turno)
  Fernanda Contreras (secondo turno)
  Olga Danilović (secondo turno)
  Valentini Grammatikopoulou (primo turno)

  Aleksandra Krunić (secondo turno) 
  Rebecca Marino (primo turno) 
  Jule Niemeier (primo turno) 
  Linda Nosková (primo turno) 
  Oksana Selechmet'eva (primo turno) 
  Lesja Curenko (primo turno) 
  Donna Vekić (secondo turno) 
  Zhu Lin (primo turno)

Lucky loser 

  Mihaela Buzărnescu (primo turno)
  Anastasija Gasanova (primo turno)
  Réka Luca Jani (primo turno)

  Rebecca Šramková (primo turno) 
  Nastasja Schunk (primo turno) 
  Viktorija Tomova (primo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Parte bassa

Sezione 5

Sezione 6

Sezione 7

Sezione 8

Collegamenti esterni 
 Tabellone

Open di Francia 2022